Oxysychus är ett släkte av steklar som beskrevs av Vittorio Luigi Delucchi 1956. Oxysychus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Oxysychus